Peachland ist der Name von:

 Peachland (North Carolina), ein Ort in den Vereinigten Staaten
 Peachland (British Columbia), ein Ort in British Columbia
 Peachland Creek, ein Fluss in British Columbia.
 Peachland Lake, ein See in British Columbia